
Анике́евка:

Населённые пункты

Россия 
 Аникеевка — деревня в Корткеросском районе Республики Коми.
 Аникеевка — деревня в составе города Красногорск Московской области.
 Аникеевка — деревня в Республике Мордовия.
 Аникеевка — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.
 Аникеевка — неофициальное название деревни Аникеевский (Ишимбайский район)

Железная дорога 
 Аникеевка — железнодорожная платформа Рижского направления Московской железной дороги в Красногорске Московской области.